From the Inside (álbum de Alice Cooper)
From the Inside (álbum de Laura Pausini)
From the Inside (canção) - da banda norte-americana Linkin Park

Veja também 
From the Inside Out

Desambiguação